Daria – nome proprio di persona italiano femminile
 Daria – serie animata
 DARIA – cantautrice giapponese
 Daría – singolo dei La Quinta Estación del 2005
 Daria – genere di farfalle appartenente alla famiglia Crambidae
 Daria – genere di protisti appartenente alla famiglia Nonionidae
 MS Daria – nave polacca

Pagine correlate 

Dario
Dasha